Волчин:

 Волчин — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Ключборкский повят.
 Волчин — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Волчин — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ключборкский повят, Опольское воеводство.